Николай Шумилов:
 Шумилов, Николай Васильевич (1875—1919) — участник революционного движения в России, председатель Ташкентского Совета (1918).
 Шумилов, Николай Дмитриевич (1904—1982) — советский литератор, партийный работник.